Onna – frazione dell'Aquila
Onna – villaggio del Giappone
Onna – area di governo locale della Nigeria